Künstler steht für:
 Künstler, kreative Menschen
 Künstler (Familienname), Familienname
 Künstler & Co, deutsche Fabrik für Feld- und Industriebahnen
 Künstler (Garschin), Kurzgeschichte von Wsewolod Garschin

Siehe auch:
 Kuenstler
 Künzler